

Пейсон — місто, штат Аризона
 Пейсон — місто, штат Юта
 Пейсон — селище, штат Іллінойс